Stati Uniti d'America
 Queen City – città della Contea di Schuyler, Missouri
 Queen City – città della Contea di Cass, Texas